Paris-Nice 2021 var den 79. udgave af det franske etapeløb Paris-Nice. Cykelløbets otte etaper blev kørt over 1.173,8 km fra 7. til 14. marts 2021 med start i Saint-Cyr-l'École og mål i Levens i nærheden af Nice. Løbet var fjerde arrangement på UCI World Tour 2021. De sidste fem etaper blev kørt samtidig med det italienske etapeløb Tirreno-Adriatico.

For andet år i træk vandt tyske Maximilian Schachmann fra  løbet. De to -ryttere Aleksandr Vlasov og Jon Izagirre kom på anden- og tredjepladsen.

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

8. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke
* DNS = stillede ikke til start

Startliste

Referencer

Eksterne henvisninger 

 
 

2021
UCI World Tour 2021